

Personnages célèbres
 Alexandre Voisard (1930-), écrivain suisse romand
 Edmond Voisard (1881-1971), prêtre catholique français
 Gaëtan Voisard (1973-), hockeyeur suisse
 Otto Voisard (1927-1992), homme d'affaires, allemand-autrichien

Étymologie 
Voisard (on trouve également les variantes Woisard, Voizard et Voisart) est un nom qui tire probablement son origine des adjectifs médiévaux voiseor et voisié .

Familles Voisard 
Le patronyme de Voisard, Voysard, Voissard, est relativement rare et semble cantonné à son origine, dans le Clos du Doubs et aux alentours. Avant le , ce nom de famille est plus particulièrement présent dans les villages de Fessevillers, Damprichard, Indevillers, Glère, Les Plains et Grands-Essarts.
Au , il s'étend sur la Franche-Comté, le Jura Suisse, le Canada, les États-Unis ....

Patronyme :

Ce patronyme n'est pas signalé par Dauzat ni à Voisard, ni à Voysard, ni à Veysard… Il ne semble pas qu'il y ait de nom de lieu se rapprochant de ce nom. Au niveau étymologique, peut-il être rapproché de l'ancien verbe « voiser », se divertir, ou de l'adjectif « voiseor », habile, avisé, rusé, ... ?

Les plus anciens écrits mentionnant la présence de familles Voisard dans la région du Clos du Doubs, sont du . Ainsi, un acte de partage du  nous permet de faire connaissance avec Antoinot Voisard et son fils Claudot du Plain de Fessevillers, Jeantot et son frère Germain Voisard de Montsacier, Jean Voisard dit Pisqueniot et son frère Germain, du Champ du Doux, qui ont moulin, ribe, vauche sur le Doux et la Caborde, Pierre Voisard fils de Maurice Voisard de Belfays, Cluadot Voisard et son fils Pierre, Jean le Vieux, Jean le Jeune, fils de Guillaume Voisard, Pierrette Voisard veuve de Guillaume Prestot, habitants à Damprichard. Dans cet acte de partage, la chapelle du Plain est mentionnée et attribuée
aux familles Voisard du Plain et de Montsacier.
Cet acte qui enracine fortement la famille Voisard dans les territoires de Damprichard, Belfays et Fessevillers, est précédé d'autres citations de membres de familles Voisard comme :

-	dans le Dénombrement du Comté de la Roche du ,

-	dans la Montre d'Armes de la France-Montagne qui a eu lieu le  à Trévillers
 
-       dans un acte concernant la vente faite le , par Richard de Belfays d'une pièce de terre sise à Belfays, à Richard Voisard de Damprichard,

-	et surtout dans un acte dit de ratification du .

Présents dès le  au Plain de Fessevillers : 

Cet acte de 1528 rédigé à Villersexel par le procureur du compte de la Roche rappelle que depuis cinquante ans les Voisard ont acquis le meix appelé Le Plain sis et situé des-sous Fessevillers en France Montagne. Il est alors fait référence à un acte du  précisant les redevances dues au comte de la Roche. Cette date de 1485 est à rapprocher de celle de 1482, inscrite dans la chapelle du Plain comme date de fondation par la famille Voisard du Plain et de Montsacier.
De plus une sommation par huissier du  faite à Marcellin Voisard du Creux, commune des Plains et Grands-Essarts, à propos de terrains situés au bord du Doubs, fait réfé-rence à un acte passé le jour de la fête de saint Thomas de l'an 1454.
Il est donc certain que des familles Voisard, proches parentes, sont présentes dès le  à Damprichard et au Plain de Fessevillers.

En Suisse, en France et à travers le monde :

Cette ancienneté dans le Clos du Doubs, l'expansion de ce patronyme au cours des siècles suivants vers la Suisse, vers d'autres localités en France-Comté comme Anteuil, Le Luhier, Besançon, Audeux, le Pays de Montbéliard, puis bien au-delà, même au-delà des océans, est un simple constat, mais ne permet pas de conclure à une origine unique ou multiple, ni de préciser le lieu d'origine.
S'il y a des liens multiples entre les Voisard du Plain, de Damrichard, d'Indevillers, de Glère, de Montjoie dès 1601, de Montandon, des Pommerats et Saignelégier, avec ceux de Besançon, d'Audeux, etc., il y a aussi quelques Voisard qui passent d'Indevillers, en Ajoie, à Alle près de Porrentruy. D'autres partent en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Argentine ....

Voisard de Fontenais :

Mais aucun lien n'a permis jusqu'ici de réunir à ce groupe du Clos du Doubs, les Voisard de Fontenais dont le premier représentant est Jean Voisard (vers 1620 – vers 1668) ayant épousé Francoise Gigon de Damvant. Un de leurs arrière-petits-fils, Henri Joseph Voisard, né à Fontenias le , émigra au Canada pour rejoindre vers 1756, l'armée de Montcalm, recevant les surnoms de Vadeboncoeur ou de Le Suisse. Démobilisé, il fonde une famille à Louiseville et y prospéra comme « voyageur » dans le transport de peaux ou pelleteries. Cette famille est actuellement très largement présente au Canada et aux États-Unis.

En partie disparue :

Par contre, après la vaste expansion des familles Voisard dans le Clos du Doubs, allant jusqu'à constituer 12 % de la population d'Indevillers au , ce patronyme a disparu dans la plupart des villages du Clos du Doubs, mais réside et prospère sous bien d'autres cieux en France, en Europe et dans le Nouveau-Monde ....

Notes :

Documents tirés des archives des familles Voisard et des registres d'état civil.

La Chapelle Ste Anne du Plain à Fessevillers 

Histoire de Fessevillers et du Plain :

Fessevillers est connu d'après des documents concernant son église écrits depuis 1168, appelé alors Fischwilar. C'est l'un des plus anciens villages historiquement connus dans cette région de la boucle la plus orientale du Doubs, appelée le Clos du Doubs franco-suisse. Dans cette région, en 1177, l'église de Fessevillers avait le titre d'église-mère et elle desservait quatre chapelles à Indevillers, Courtefontaine, Trévillers et Charmauvillers, dans lesquelles étaient délégués des vicaires.
De par sa situation, Fessevillers subit de nombreux passages de troupes militaires et d'importantes destructions, notamment au cours de la guerre des Deux Bourgogne en 1474 – 1475, et de la guerre de Dix Ans (1634 – 1644).
À la fin du , une verrerie s'établit à La Caborde au bord du Doubs et fonction-na de 1691 à 1716, utilisant le bois des forêts des côtes du Doubs. Des verriers de la Caborde, Georges Raspiller et Melchior Schmitt son inhumés dans l'église de Fessevillers où l'on voit encore leurs pierres tombales.

La chapelle du Plain :

À  du village, vers l'est, le hameau du Plain comptait une trentaine d'habitants au .
Dans ce hameau, une chapelle a été édifiée à la fin du . Une inscription au fronton du retable surmontant l'autel, rappelle que « cette chapelle a été fondée en l'honneur de tous les Saints par la famille des Voisard du Plain et de Montsacier en l'an 1482 «. Cette chapelle privée fut longtemps « commune en bien » des familles Voisard, puis appartient au propriétaire de la ferme voisine. Aux familles Voisard, ont succédé le familles Choulet. 
Dédiée à tous les Saints, elle fut bientôt dénommée chapelle Ste Anne comme en témoigne une pierre tombale de 1618 de la chapelle d'Indevillers, ancienne église de ce village. 
Pendant la Révolution française, son statut de bien privé lui permit d'échapper à la nationalisation et à la vente. Une nouvelle cloche est installée en 1804 au moment de sa réouverture comme chapelle. 
Au long du , elle est gérée par les chefs de famille, Voisard, puis Choulet, réunis en une fabrique, tenant registre des recettes et des dépenses. À de nombreuses reprises il fallut faire des travaux de réparation, en raison de la vétusté, d'un incendie de la ferme proche  en 1833, de plusieurs atteintes de la foudre. Actuellement, a lieu un pèlerinage le dernier dimanche de juillet rassemblant 3 à 400 personnes. 
Elle a bénéficié de deux vitraux modernes réalisés par le maître-verrier Hubert Deininger et remis à la chapelle en 2002 par la famille de Rainer Voisard d'Ulm. 
Depuis cette époque, une association des « Amis de la chapelle du Plain » veille, avec les membres de la famille Choulet, à maintenir ouverte et accueillant cette chapelle de Ste Anne du Plain, au milieu de la prairie.

Notes :

Dictionnaire des communes du département du Doubs,  tome, 1984, Cêtre éditeur à Besançon.
 
La chapelle du Plain, cahier du Clos du Doubs 1 de , brochure de 44 pages du GHETE Au Clos du Doubs, DL 796.

Verriers et Verreries au Clos du Doubs, cahier 4 de , 60 pages, du GHETE Au Clos du Doubs, DL 0909.

Citations

La Curne

Voisié. Trompé :

Mors met en croiz les faiez croisiez,

Mors fet droit à toz les voisiez,

Mors toz les plez et droit termine. (Ms. 7615, I, f. 103.)

Voiseus. Prudent :

Tresqua tant m'aiez espousée,

Ert entre nos l'amor privée,

Adonc serai ge vostre espouse,

Ne m'en tenez à voiseuse

Se li termes est ainsi granz. (Fabl. S. Germ. f. 129.)

Frans et mesnables et cortois,

Saiges et loiaus et voiseus. (Fabl. S. Germ. f. 161.)

Notes et références

Liens externes 
 
  Voisard sur Canada411

Homonymie de patronyme